Красный Бережок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Бережок — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Красный Бережок — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Бережок — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.